Дала́н () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Бузонвиль.

География 						
Далан расположен в 35 км к северо-востоку от Меца. Соседние коммуны: Ремерен на северо-востоке, Мертан на востоке, Фальк на юго-востоке, Аргартан-о-Мин на юге, Тетершан на западе, Бреттнаш и Тромборн на северо-западе.

История 
 Коммуна бывшего герцогства Лотарингия.
 Фортифицированный дом герцогов Лотарингии, упомянут впервые в 1303 году. С 1620 года принадлежал графам д'Арокур, а с 1751 года до французской революции — Шуазель-Бопре.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 653 человека.

Достопримечательности 
 Фортифицированный дом XIV-XV веков.
 Церковь Сен-Пьер в неороманском стиле, 1902 года.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель